Люцерн може да се отнася за някое от следните понятия.

 Люцерн, град в Швейцария
 Люцерн, езеро в Швейцария
 Люцерн, кантон в Швейцария
 „Люцерн“, футболен клуб в Швейцария
 Люцерн, окръг в Пенсилвания, САЩ

Вижте също 
 Луцерна (дворец)
 Люцерна